|(1801) Титикака (Titicaca) || 1952 SP1 || 23 сентября 1952 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1802) Чжан Хэн (Zhang Heng) || 1964 TW1 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(1803) Цвикки (Zwicky) || 1967 CA || 6 февраля 1967 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1804) Чеботарёв (Chebotarev) || 1967 GG || 6 апреля 1967 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1805) Дирикис (Dirikis) || 1970 GD || 1 апреля 1970 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1806) Дерик (Derice) || 1971 LC || 13 июня 1971 || Перт || -
|-
|(1807) Словакия (Slovakia) || 1971 QA || 20 августа 1971 || Скалнате Плесо || Милан Антал
|-
|(1808) Беллерофонт (Bellerophon) || 2517 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1809) Прометей (Prometheus) || 2522 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1810) Эпиметий (Epimetheus) || 4196 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1811) Брюер (Bruwer) || 4576 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1812) Гильгамеш (Gilgamesh) || 4645 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1813) Имхотеп (Imhotep) || 7589 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1814) Бах (Bach) || 1931 TW1 || 9 октября 1931 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1815) Бетховен (Beethoven) || 1932 CE1 || 27 января 1932 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1816) Либерия (Liberia) || 1936 BD || 29 января 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1817) Катанга (Katanga) || 1939 MB || 20 июня 1939 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1818) Брамс (Brahms) || 1939 PE || 15 августа 1939 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1819) Лапута (Laputa) || 1948 PC || 9 августа 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1820) Lohmann || 1949 PO || 2 августа 1949 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1821) Аконкагуа (Aconcagua) || 1950 MB || 24 июня 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1822) Ватерман (Waterman) || 1950 OO || 25 июля 1950 || Бруклин || IAP
|-
|(1823) Глизе (Gliese) || 1951 RD || 4 сентября 1951 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1824) Хауорт (Haworth) || 1952 FM || 30 марта 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(1825) Кларе (Klare) || 1954 QH || 31 августа 1954 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1826) Миллер (Miller) || 1955 RC1 || 14 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(1827) Аткинсон (Atkinson) || 1962 RK || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(1828) Каширина (Kashirina) || 1966 PH || 14 августа 1966 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1829) Доусон (Dawson) || 1967 JJ || 6 мая 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско,  Арнольд Клемола
|-
|(1830) Погсон || 1968 HA || 17 апреля 1968 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1831) Нихельсон (Nicholson) || 1968 HC || 17 апреля 1968 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1832) Мркос (Mrkos) || 1969 PC || 11 августа 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1833) Шмакова (Shmakova) || 1969 PN || 11 августа 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1834) Палах (Palach) || 1969 QP || 22 августа 1969 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1835) Гайдария (Gajdariya) || 1970 OE || 30 июля 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1836) Комаров (Komarov) || 1971 OT || 26 июля 1971 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(1837) Осита (Osita) || 1971 QZ1 || 16 августа 1971 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон
|-
|(1838) Урса (Ursa) || 1971 UC || 20 октября 1971 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1839) Рагацца (Ragazza) || 1971 UF || 20 октября 1971 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1840) Гус (Hus) || 1971 UY || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1841) Масарык (Masaryk) || 1971 UO1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1842) Гинек (Hynek) || 1972 AA || 14 января 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1843) Ярмила (Jarmila) || 1972 AB || 14 января 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1844) Susilva || 1972 UB || 30 октября 1972 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1845) Helewalda || 1972 UC || 30 октября 1972 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1846) Бенгт (Bengt) || 6553 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1847) Штоббе (Stobbe) || A916 CA || 1 февраля 1916 || Гамбург || Хольгер Тиле
|-
|(1848) Delvaux || 1933 QD || 18 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1849) Кресак (Kresák) || 1942 AB || 14 января 1942 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1850) Когоутек (Kohoutek) || 1942 EN || 23 марта 1942 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1851) Лакрут (Lacroute) || 1950 VA || 9 ноября 1950 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1852) Карпентер (Carpenter) || 1955 GA || 1 апреля 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(1853) Макэлрой (McElroy) || 1957 XE || 15 декабря 1957 || Бруклин|| IAP
|-
|(1854) Скворцов (Skvortsov) || 1968 UE1 || 22 октября 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1855) Королёв (Korolev) || 1969 TU1 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1856) Ружена (Růžena) || 1969 TW1 ||8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1857) Пархоменко (Parchomenko) || 1971 QS1 || 30 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(1858) Лобачевский (Lobachevskij) || 1972 QL || 18 августа 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(1859) Ковалевская (Kovalevskaya) || 1972 RS2 || 4 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(1860) Барбаросса (Barbarossa) || 1973 SK || 28 сентября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1861) Коменский (Komenský) || 1970 WB || 24 ноября 1970 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1862) Аполлон (Apollo) || 1932 HA || 24 апреля 1932 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1863) Антиной (Antinous) || 1948 EA || 7 марта 1948 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|-
|(1864) Дедал (Daedalus) || 1971 FA || 24 марта 1971 || Паломар || Том Герельс
|-
|(1865) Цербер (Cerberus) || 1971 UA || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1866) Сизиф (Sisyphus) || 1972 XA || 5 декабря 1972 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1867) Деифоб (Deiphobus) || 1971 EA || 3 марта 1971 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско, A. Samuel
|-
|(1868) Терсит (Thersites) || 2008 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(1869) Филоктет (Philoctetes) || 4596 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1870) Главк (Glaukos) || 1971 FE || 24 марта 1971 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1871) Астианакт (Astyanax) || 1971 FF || 24 марта 1971 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1872) Гелен (Helenos) || 1971 FG || 24 марта 1971 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1873) Агенор (Agenor) || 1971 FH || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен, И. Ван Хаутен-Гронвильд, Том Герельс
|-
|(1874) Кацивелия (Kacivelia) || A924 RC || 5 сентября 1924 || Крым (Симеиз) || Белявский С.И.
|-
|(1875) Неруда (Neruda) || 1969 QQ || 22 августа 1969 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1876) Наполитания (Napolitania) || 1970 BA || 31 января 1970 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(1877) Марсден (Marsden) || 1971 FC || 24 марта 1971 || Паломар || Том Герельс
|-
|(1878) Хьюз (Hughes) || 1933 QC || 18 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1879) Broederstroom || 1935 UN || 16 октября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1880) МакКроски (McCrosky) || 1940 AN || 13 января 1940 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1881) Шао (Shao) || 1940 PC || 3 августа 1940 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1882) Раума (Rauma) || 1941 UJ || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1883) Римито (Rimito) || 1942 XA || 4 декабря 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1884) Скип (Skip) || 1943 EB1 || 2 марта 1943 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1885) Гереро (Herero) || 1948 PJ || 9 августа 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1886) Лоуэлл (Lowell) || 1949 MP || 21 июня 1949 || Флагстафф || Генри Джиклас
|-
|(1887) Виртон (Virton) || 1950 TD || 5 октября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1888) Цзучунчжи (Zu Chong-Zhi) || 1964 VO1 || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
|(1889) Пахмутова (Pakhmutova) || 1968 BE || 24 января 1968 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1890) Коношенкова (Konoshenkova) || 1968 CD || 6 февраля 1968 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(1891) Гондола (Gondola) || 1969 RA || 11 сентября 1969 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1892) Люсьен (Lucienne) || 1971 SD || 16 сентября 1971 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1893) Jakoba || 1971 UD || 20 октября 1971 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1894) Гаффнер (Haffner) || 1971 UH || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1895) Ларинк (Larink) || 1971 UZ || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1896) Бер (Beer) || 1971 UC1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1897) Хайнд (Hind) || 1971 UE1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1898) Коуэлл (Cowell) || 1971 UF1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1899) Кроммелин (Crommelin) || 1971 UR1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(1900) Катюша (Katyusha) || 1971 YB || 16 декабря 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|}